Царствование Алексея Михайловича

События 
 7 февраля — прямые налоги (ямские и стрелецкие деньги) заменены налогом на соль.
 Март — русское посольство в Польше с царским предложением Владиславу IV создать войско из днепровских и донских казаков и вместе с русскими и польскими полками выступить против Крымского ханства.
 Лето — открытие отрядом землепроходца Исая Нечаева чукотской Чаунской губы.
 Начата двухгодичная перепись тяглого (платившего подати) и частично нетяглого населения, по «живущей четверти».
 Царский указ о создании Ближней думы (царских советников) и приказа Тайных дел.

Родились 
 Козловский, Григорий Афанасьевич (1646—1701) — князь, военный и государственный деятель, боярин.

Умерли 
 Авраамий (Подлесов) — царский дьяк, келарь Троице-Сергиева монастыря.
 Долгоруков, Алексей Григорьевич Чертёнок (ум. 1 июля 1646) — сын боярский и голова, затем воевода.
 Лыков-Оболенский, Борис Михайлович (1576 — 2 июня 1646) — боярин и воевода, зять патриарха Филарета.
 Матфей (митрополит Казанский) — епископ Русской православной церкви, митрополит Казанский и Свияжский.
 Салтыков, Борис Михайлович (ум. 1646) — двоюродный брат царя Михаила Фёдоровича, имевший огромное влияние на него до возвращения из плена патриарха Филарета.
 Светешников, Надея Андреевич (? — 1646) — крупный русский купец и промышленник.
 Тургенев, Афанасий Дмитриевич (ок. 1582—1646) — государственный деятель, воевода.

См. также 
 1646 год

Примечания 

1646 год в России
1646 год
Хронология истории России
Все хронологические списки